Brześć Kujawski (gemeente), een gemeente in Polen
Brześć Kujawski (plaats), een plaats in Polen
Woiwodschap Brześć Kujawski, een woiwodschap in Polen van de 14e tot de 18e eeuw
Het middeleeuwse hertogdom Brześć Kujawski